Tuullittalik bezeichnet:
 Tuullittalik, Ort im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Tuullittalik (Insel), Insel im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Tuullittalik (See), See im Distrikt Ilulissat, Grönland